Marienfeld puede referirse a:

 La expresión alemana traducible en castellano como "campo de María".

Topónimo 
 Varias localidades y divisiones administrativas en Alemania y otros países de Europa Central:
Marienfeld (Weltjugendtag) en Rhein-Erft-Kreis.
Marienfeld (Harsewinkel) en Kreis Gütersloh.
Marienfeld (Much) en Rhein-Sieg-Kreis.
Marienfeld (Oberschlesien) en Groß Lassowitz.
Marienfeld (Dornum) en Niedersachsen.
Marienfeld (Moldavia) en Moldavia.
 El nombre en alemán de la ciudad de Teremia Mare, Rumanía.
 El nombre anterior de Stanton (Texas), Estados Unidos.
 Varios monasterios cistercienses:
 Monasterio de Marienfeld (Austria)
 Monasterio de Marienfeld (Münsterland)
 Marienfield (Colonia), campo donde se celebró la Jornada Mundial de la Juventud de 2005.

Apellido 
 Angelika Marienfeld (* 1954), jurista y político alemana (SPD).
 Claire Marienfeld (* 1940), político alemana.
 Werner Marienfeld (* 1941), futbolista alemán.